Прачия Пинкаю (; родился 2 сентября 1962 года в провинции Накхонратчасима) — таиландский режиссёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Хоть Прачия и закончил в 1985 году архитектурный факультет Nakhon Ratchasima Technology College в провинции Накхонратчасима, но он решил проложить себе путь в кинематограф. Сначала он работал креативным директором в одном рекламном агентстве, а с 1992 года и в качестве режиссёра музыкальных клипов.

В том же году вышел его первый полнометражный кинофильм «The Magic Shoes» и после «Romantic Blues» (1993/1994), прежде чем он сконцентрировался на продюсировании фильмов и основании фирмы Baa-Ram-Ewe, которой он управляет и по настоящее время. 
На сегодняшний день Пинкаю в основном продюсирует, и с 2003 является президентом Thai Film Association.

Мировую известность Пинкаю получил после выхода в 2003 году фильма «Онг Бак», в котором он почти после десятилетнего перерыва опять сел в режиссёрское кресло.  В фильме использовались очень сложные трюки и боевая хореография с широким применением до тех пор практически неизвестного за пределами Таиланда боевого искусства муай-боран. Фильм превратил Тони Джа в звезду фильмов с боевыми искусствами.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 1992: The Magic Shoes (Rawng tah laep plaep)
 1995: Dark Side Romance (; Goet iik thii tawng mii theu)
 2003: Онг Бак ()
 2005: Честь дракона (; Tom Yum Goong)
 2008: Шоколад ()

Продюсер 
 2001: Body Jumper (; Pop weed Sayong)
 2002: Heaven’s Seven (; 7 pra-jan-barn)
 2002: 999 – Final Destination Death ()
 2002: Hoedown Showdown (; Monpleng Luktung)
 2003: Sayew ()
 2003: The Unborn ()
 2003: Fake ()
 2004: Pisaj ()
 2004: Телохранитель ()
 2004: Рождённый сражаться (; Kerd ma lui)
 2005: Cherm – Midnight my Love (; Cherm)
 2005: Честь дракона (; Tom Yum Goong)
 2006: Ртутный человек (; Ma noot lhek lai)
 2006: Воин-динамит (; Kon fai bin)
 2007: Любовь Сиам ()
 2008: Шоколад ()
 2008: Онг Бак 2 ()

Сценарист 
 2003: Онг Бак ()
 2005: Честь дракона (; Tom Yum Goong)

Призы 
 2003: Orient Express Award Международного кинофестиваля в Каталонии в Сиджесе за Онг-Бак
 2004: Action Asia Award Deauville Asian Filmfestival за Онг-Бак

Ссылки 
 

Актёры Таиланда
Режиссёры Таиланда